Ду́ра:
 Дура — глупая женщина, женский род слова «дурак».
 Дура — в металлургии чушка, слиток металла (чугуна, цветных металлов, ферросплавов), имеющий форму бруска; в просторечии — любой крупный, увесистый, громоздкий объект.

Топонимы 
 Дура — город в Палестинской автономии, в провинции Хеврон на юге Западного берега реки Иордан.
 Дура Европос — античный город на Евфрате, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года.

Фильмы 
 «Дура» — российский фильм 1991 года по мотивам одноимённой пьесы Марселя Ашара.
 «Дура» — российский фильм 2005 года.
 «Девочка-дура» — российский мультипликационный короткометражный фильм 2006 года.

См. также 
 Дурак